Veca – variante serba del nome proprio di persona femminile Vesna
Dario Veca – attore italiano
Salvatore Veca – filosofo italiano